Campioni ist der Familienname folgender Personen:

 Carlo Antonio Campioni (1720–1788), italienischer Violinist, Kapellmeister und Komponist der Vorklassik
 Inigo Campioni (1878–1944), italienischer Admiral und Senator
 Miel Campioni (1901–1962), niederländischer Fußballspieler
 Pjotr Santinowitsch Campioni (1826–1878), russischer Architekt und Unternehmer
 Santino Petrowitsch Campioni (1774–1847), russischer Bildhauer